Die Liste der Städte in Argentinien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südamerikanischen Staates Argentinien.

Agglomerationen 

Die mit Abstand größte Agglomeration in Argentinien ist Buenos Aires mit einer Bevölkerung von 14.879.100. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf das Area Metropolitana, einschließlich der eigentlichen Stadt und den nahen Vorortgürtel Gran Buenos Aires. Damit konzentrieren sich ein Drittel der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. In der folgenden Tabelle sind alle Agglomerationen mit über 100.000 Einwohner aufgelistet.

Quelle: Citypopulation

Städte ohne Vorortgürtel 

Die Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 22. Oktober 1980, 15. Mai 1991, 18. November 2001 und den 27. Oktober 2010. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Buenos Aires bildet einen eigenen Bundesdistrikt und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte. Städte, die zu Agglomerationen anderer Städte gehören, tragen folgende Kürzel:

 GBA – Gran Buenos Aires
 GBA* – Ballungsraum Buenos Aires, allerdings nicht im offiziellen Gran Buenos Aires begriffen
 GM – Gran Mendoza
 GSJ – Gran San Juan
 SDE – Gran Santiago del Estero

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Bevölkerungsentwicklung einiger ausgewählter Agglomerationen 

Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Siehe auch 

 Liste der Provinzen Argentiniens
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Mongabay - Einwohnerzahlen der Städte Argentiniens
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Argentiniens

Einzelnachweise 

!
Argentinien